Als Nelson-Klasse werden mehrere Kriegsschiffklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 eine Klasse von drei Linienschiffen, siehe Nelson-Klasse (1814)
 eine Klasse von zwei Panzerschiffen, siehe Nelson-Klasse (1876)
 eine Klasse von zwei Schlachtschiffen, Nelson-Klasse (1925)

Siehe auch:

 eine Klasse von zwei Einheitslinienschiffen, siehe Lord-Nelson-Klasse